Манихейский бред, также бред манихейства, бредовой манихеизм, маниизм () — наиболее остро протекающая разновидность антагонистического бреда, его описание впервые дали в 1922 году французские психиатры M. Dide и P. Giraud. Нередко отождествляют антагонистический и манихейский бред, а в некоторых случаях его относят к разновидностям бреда величия. В советской и российской психиатрии существует практика классификации манихейского бреда как одной из стадий онейроидного состояния.

Описание
Манихейский бред характеризуется психической двойственностью. Это бред, при котором речь идёт о противоборстве, в соответствии с концепцией манихеизма, двух руководящих миром и противостоящих друг другу сил — добра и зла, бога света и бога тьмы. Больным в манихейском бреду всё происходящее рассматривается как выражение борьбы враждебных и доброжелательных сил (по отношению к нему лично или кому-либо ещё). В центре этой борьбы, имеющей обычно глобальное с точки зрения больного значение, находится личность больного; больной уверен, что борьба ведётся за его душу и проходит через его тело. При этом враги (преследователи) или, напротив, друзья (покровители) больного разнообразны — отдельные лица, партии, целые народы, а исход борьбы нередко прогнозируется роковым — атомная катастрофа, крушение мира, глобальная или даже вселенская победа «неверных», «тёмных сил» и т. д. Зачастую бред сопровождается экстатическим настроением и одновременно выраженным страхом.

Клиническое содержание этого феномена состоит в том, что психически больной человек ощущает себя стоящим на грани борьбы между силами добра и зла, ведущими последнюю решающую глобальную схватку (что сближает его с апокалиптическим бредом), сам же пациент находится на самом острие, на переднем участке этого фронта борьбы, становясь основной точкой приложения противоборствующих сторон, и за его душу сражаются глобальные силы Вселенной.

По своему содержанию манихейский бред имеет сродство с апокалиптическим, мистическим бредом, бредом мессианства. Формирование бредовой фабулы происходит в рамках галлюцинаторно-параноидного синдрома и часто получает наибольшее выражение в структуре парафренного и онейроидного синдромов. Объём содержания, продолжительность, механизмы бредообразования (галлюцинаторный, чувственный и бред воображения) определяются формой шизофренического психоза. В содержание бреда вплетены борьба сил добра и зла с соответствующими позитивными и негативными слуховыми галлюцинациями, которые носят противоречивый и взаимоисключающий характер. В этом отношении характерно изложение проблемы пациенткой:

Два раза в день я хожу в церковь и постоянно ношу с собой Библию, потому что мне трудно во всём самой разобраться. Сначала я не знала, что правильно, а где грех. Потом поняла, что во всём есть Бог и во всём есть дьявол. Бог меня успокаивает, а дьявол искушает. Пью, например, воду, сделала лишний глоток — грех, Бог помогает искупить — читаю молитвы, но потом появилось два голоса, один Бога, второй дьявола, и они стали спорить друг с другом и бороться за мою душу, и я запуталась.

Смешанные состояния также могут характеризоваться чередованием депрессивно-параноидных и экспансивно-параноидных расстройств по типу психозов счастья — страха.

В англоязычной литературе часто используется термин манихейская паранойя, что, исходя из принятой международной классификации, не вполне верно, но является вполне устоявшимся названием того же заболевания.

Оценка общественной опасности 
Больные с острым манихейским бредом представляют существенную, зачастую смертельную опасность для окружающих, что определяется как морфологическими особенностями бреда и содержанием бредовых интерпретаций, так и тем, что для неспециалиста крайне затруднительно определить, что перед ним больной с тяжёлым психическим расстройством в стадии обострения, так как на первый взгляд отсутствуют ярко выраженные симптомы.

Вот, например, сравнительный анализ мотивации шахида-камикадзе и больного маниизмом, изложенный психиатром И. М. Беккером:

Возьмём для примера содержание суждений шахидов о том, что все неверные недостойны жизни и подлежат джихаду и сравним с высказываниями больного с манихейским бредом, где он является членом партии истинных мусульман, а весь остальной мир — партия неверных. В числе прочих бредовых высказываний, он также сообщает нам о том, что все неверные недостойны жизни и аллах призывает его на священную войну против партии неверных. И там и там эти высказывания не соответствуют объективной действительности, не разделяются большинством этнической общности традиционных мусульман. Эти мысли и идеи также овладевают сознанием шахида и сознанием бредового больного, их поведение подчинено им. Достаточно вспомнить поведение и высказывания девушек-смертниц во время последнего захвата заложников в Москве. Картинка убитой девушки-камикадзе, с застывшей улыбкой и открытыми глазами, устремлёнными в небо, обошла все телеэкраны мира. Нет необходимости долго говорить о том, что и скорректировать убеждения этих девушек или других таких же смертников так же невозможно, как и переубедить бредового больного.
Руководитель пресс-службы Гитлера рейхсляйтер О. Дитрих в своих мемуарах, вышедших под названием «Двенадцать лет с Гитлером» (переводной вариант — «Разоблаченный Гитлер»), утверждал, что Гитлер, вероятно, был одержим подобным бредом, навязав всему миру «манихейскую войну» (определение французского публициста Марселя де Рэ).

Известный политолог и государственный деятель США Збигнев Бжезинский в своём интервью в марте 2007 года высказал предположение, что президент США Буш-младший страдает манихейским бредом, что и обусловило принятие унаследованной идеи «Оси Зла» и создания идеи «войны с терроризмом» и т. д.

См. также 
 Манихеи
 Шизоидная акцентуация личности
 Биполярное аффективное расстройство
 Шизотипическое расстройство

Примечания

Литература 
 В. М. Блейхер, И. В. Крук. Толковый словарь психиатрических терминов.
 В. А. Жмуров. Психопатология.
 Общая психопатология.
 Полный курс психиатрии.
 Жислин С. Г. Очерки клинической психиатрии, М., 1965
 Руководство по психиатрии, под ред. Г. В. Морозова, М., 1988
 Руководство по психиатрии, под ред. А. В. Снежневского, М., 1983
 Судебная психиатрия, под ред. Г. В. Морозова, М., 1988

Ссылки 
 Бредовые синдромы

Психотические расстройства
Бред